Knoll är en snöfri kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toppen på Knoll är  meter över havet.

Den högsta punkten i närheten är Kyle Hills,  meter över havet, 8 kilometer väster om Knoll.

Källor 

Kullar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre